Socompa kan syfta på:

 Socompa – en vulkan på gränsen Chile/Argentina.
 Laguna Socompa – en sjö i Argentina.
 Paso Socompa – ett bergspass på gränsen Chile/Argentina.